Бокс на летней Спартакиаде народов СССР 1983 года — соревнования по боксу в рамках VIII летней Спартакиады народов СССР, проходившие с 21 июля по 3 августа 1983 года в Москве (РСФСР). Этот турнир также имел статус 49-го чемпионата СССР по боксу.

Как и на Спартакиаде 1979 года, турнир был организован в виде двух раздельных групп. В первой группе состязались боксёры сборных команд союзных республик, Москвы и Ленинграда. Отслеживались личные и командные результаты. Во второй группе соревновались зарубежные боксёры и сильнейшие боксёры СССР, не включённые в сборные. Результаты матчей этой группы на командный зачёт не влияли.

После выявления победителей в обеих группах, они встретились между собой в финальных матчах. При этом, если в финале встречались советский и зарубежный боксёр, они разыгрывали звание чемпиона Спартакиады, а звание чемпиона СССР в любом случае оставалось за советским участником финала. Если же в финале встречались два советских боксёра, победитель получал звание чемпиона СССР, а звание чемпиона Спартакиады оставалось за победителем первой (командной) группы. Результаты финальных матчей не влияли на командный зачёт.

Медалисты Спартакиады 

По материалам сайта «Amateur Boxing Results» с исправлениями по «Бокс. Энциклопедия».

Командный зачёт 

По материалам ежегодника «Бокс».

Состязание организаций и добровольных спортивных обществ 

По материалам ежегодника «Бокс».

Медалисты чемпионата СССР 

По материалам «Бокс. Энциклопедия».

Примечания

Литература

Ссылки 
 49.Soviet Union National Championships — Moscow — July 21 — August 3 1983

Бокс на Спартакиадах народов СССР
Соревнования по боксу в Москве
Спорт в России в 1983 году
Чемпионаты СССР в 1983 году
1983 год в Москве